Kuggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuggskär (vid Kaxskäla, Kimitoön), Åboland, 
 Kuggskär (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kuggskäret
Ruggskär

Robotskapade Finlandförgreningar